Allsvenskan 2011 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2011 (herrar)
Damallsvenskan 2011 (damer)